Aardrijkskunde
Bill (plaats), gehucht in het Groothertogdom Luxemburg.

Fictief figuur
Bill, personage in de Kill Bill-films van Quentin Tarantino;

Media
Bill (film), Amerikaanse komische film uit 2007
The Bill, Britse politieserie

Personen met de achternaam Bill
Max Bill, Zwitserse architect, schilder, graficus, beeldhouwer en schrijver

Voornaam
Bill (voornaam), jongensnaam